Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Winston-Salem Open 2015 nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl český tenista Lukáš Rosol, kterého ve druhém kole vyřadila polská turnajová šestnáctka Jerzy Janowicz.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený a patnáctý hráč světa Kevin Anderson, jenž ve finále zdolal francouzského kvalifikanta a 140. muže žebříčku Pierra-Huguese Herberta po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour, první po třech a půl letech. V mezidobí skončil sedmkrát jako poražený finalista.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Horní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2015
ATP World Tour 2015